Владимир Владимирович Суханов (род. 20 января 1937 года, Москва, РСФСР, СССР — умер 1 декабря 2017 года, Москва, РФ) — российский деятель культуры, педагог, и. о. ректора Московской консерватории (2004—2005).

Биография 
Родился 20 января 1937 года в Москве.

В 1954 году окончил Московское хоровое училище, в 1959 году — Московскую консерваторию по специальности «Хоровое дирижирование».

В 1974—1977 годах проходил ассистентуру-стажировку в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (учителя А. В. Свешников, А. А. Юрлов, С. И. Лаппо).

С 1969 по 1971 годы — декан дирижёрско-хорового факультета и факультета народных инструментов ГМПИ имени Гнесиных.

С 1971 по 1981 годы — заместитель начальника Управления учебных заведений и научных учреждений Министерства культуры СССР.

С 1981 по 1989 годы — заместитель Генерального директора и художественного руководителя Госконцерта СССР.

С 1989 по 2017 годы работал в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского: проректор по международным связям (1989–2007), начальник Департамента международного сотрудничества (2007–2014), исполнял обязанности ректора (с марта 2004 по июнь 2005 года), начальник Управления международного сотрудничества (2015–2017).

В период 1963 по 2016 годы вел преподавательскую деятельность в: Московском музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, Московском государственном педагогическом институте (сейчас Московский педагогический государственный университет), в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных), Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Ректоры и директора Московской консерватории
Преподаватели МПГУ
Преподаватели музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Хоровые дирижёры СССР
Хоровые дирижёры России